Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Cali 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan-Sebastian Cabal e Alejandro Falla che hanno battuto in finale Brian Dabul e Horacio Zeballos 7-66, 6-3.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Horacio Zeballos (finale)
 Marcos Daniel /  Marcio Torres (primo turno)

 Sebastian Decoud /  Diego Hartfield (primo turno)
 Diego Álvarez /  Michael Quintero (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Cali 2008